Sauberg kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Sviní hora (berg i Tjeckien), 
 Jedová, berg, Olomouc, 
 Slamník, berg, Pardubice, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar